Csehország
 Nové Dvory, település a Kutná Hora-i járásban
 Nové Dvory, település a Litoměřicei járásban
 Nové Dvory, település a Příbrami járásban
 Nové Dvory, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Nové Dvory, Bystřany településrésze a Teplicei járásban
 Nové Dvory, Červený Újezd településrésze a Benešovi járásban
 Nové Dvory, České Budějovice településrésze a České Budějovice- járásban
 Nové Dvory, Dolní Hořice településrésze a Tábori járásban
 Nové Dvory, Lány településrésze a Kladnói járásban
 Nové Dvory, Lážovice településrésze a Berouni járásban
 Nové Dvory, Lipník nad Bečvou településrésze a Přerovi járásban
 Nové Dvory, Lomnice nad Popelkou településrésze a Semilyi járásban
 Nové Dvory, Miličín településrésze a Benešovi járásban
 Nové Dvory, Močerady településrésze a Domažlicei járásban
 Nové Dvory, Opařany településrésze a Tábori járásban
 Nové Dvory, Polná településrésze a Jihlavai járásban
 Nové Dvory, Sedlec-Prčice településrésze a Příbrami járásban
 Nové Dvory, Staré Hobzí településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Nové Dvory, Třebíč településrésze a Třebíči járásban
 Nové Dvory, Vavřinec településrésze a Blanskói járásban